Il Grand Prix de Futsal 2010 è stata la sesta edizione del Grand Prix de Futsal svolta in Brasile. La vittoria finale è andata alla Spagna che battuto il Brasile che aveva vinto le precedenti edizioni, arrestando il record di imbattibilità della formazione verdeoro che durava da quasi cinque anni.

Luogo

Partecipanti
Le 16 squadre partecipanti con ranking prima del torneo tra parentesi.
AFC (2)
 
 
CAF (2)
 
 
CONCACAF (2)
 
 

CONMEBOL (3)
 
 
 
UEFA (7)

Squadre

Ogni nazione poteva presentare una squadra di 15 giocatori, tra cui tre portieri.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

9º–16º posto
Ginásio da UniEvangélica

1º– 8º posto
Ginásio Newton de Faria

Note

Collegamenti esterni 

Competizioni internazionali di calcio a 5